Épieds puede referirse a: 

 Épieds, comuna francesa situada en Aisne; 
 Épieds, comuna francesa situada en Eure; 
 Épieds, comuna francesa situada en Maine y Loira; o
 Épieds-en-Beauce, comuna francesa situada en la región de Centro.